Skyhook est un type de ballon stratosphérique utilisé par la Marine de guerre américaine,
Skyhook est le seul modèle d'hélicoptère construit par la société, aérospatiale Cessna produit dans les années 1960,
Skyhook est une  technique de tir en suspension utilisée au basket-ball,
Sky Hook est un film yougoslave produit en 2000,
Skyhooks est un groupe musical australien des années 1970.